Аббасов Орхан Октай оглы (более известный как Орхан Гарабасма, OGB; род. 18 июня 1987 года, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — рэпер, музыкальный продюсер, автор слов и музыки, участник группы "Гарабасма".

Биография 
В 2005 году поступил в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. В 2009 году окончил по специальности Режиссёр. Сооснователь лейбла «Aftermad» (2016) (совместно с RG), один из основателей проекта «Kəllə-Kəlləyə»(2018) и «NSL cypher» (совместно с Russ Crush)(2021).

в 2019 году выпустил альбом «Qara Qutu» в лейбле Synaps production. На данный момент сотрудничает с North Side Label и 101 Moon Ave

Он является автором таких песень Мири Юсиф «Ad günü» , «Tərki Dünya», Oyna», Kazım Can «Dağıdaram», «Mənimlə», «Dost», Натаван Хабиби, «Çətin», «Dəyməz», Севда Алекперзаде «İstəmirəm», Айгюн Кязимова «Dəli fikirlər» и тд.

Дискография

Синглы

Автор песен 
 Мири Юсиф - Ad günü (2016) 
 Самра Рагимли - Tərs gedir (2017) 
 Натаван Хабиби - Qayıt geri (2017) 
 Jeyhun Zeynalov & Rauf Ahmedov - Birinci ol (2017) 
 Kazim Can - Dağıdaram (2018)
 Kazim Can - Mənimlə (2018)
 Севда Алекперзаде - İstəmirəm (2019) 
 Emil Badalov - Tony Montana (2019)
 Kazim Can - Ömrüm (2019)
 Yashar Yusub - Kimdir (2020)
 Narmin Karimbayova - Yana-yana (2020)
 Kazim Can - Fevral (2020)
 Айгюн Кязимова - Dəli fikirlər (2020) 
 Мурад Ариф & Elşad Xose - Get iş tap işlə (2020) 
 Kazım Can & Natavan Həbibi - Dost (2021)
 Натаван Хабиби - Çətin (2021) 
 Фаик Агаев - Aman (2021)

Студийные альбомы 
 Mini (2017) 
 Qara qutu (2019)

Примечания

Ссылки 
 
 

Певцы и певицы Азербайджана
Авторы-исполнители Азербайджана